Клявін — російське прізвище.

Відомі носії 
 Клявін Дмитро Робертович (нар. 1965) — український балетмейстер-постановник хореографічних вистав, педагог класичного танцю, заслужений артист України (1999), лауреат Премії імені А. Ф. Шекери у галузі хореографічного мистецтва (2019).
 Клявін Роберт Альбертович (справжнє прізвище Візиренко; 1929—2002) — український артист балету, народний артист УРСР (1979).